Saltillo eller El Saltillo kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Saltillo (kommun), Coahuila, 
Saltillo, Coahuila, 
 Ejido Saltillo, ort, Baja California, Mexicali, 
 Saltillo, Altamirano, 
 Saltillo, Las Margaritas, 
 El Saltillo, delstaten Mexiko, Jilotepec, 
 El Saltillo, Puebla, Tlacuilotepec, 
 El Saltillo, Guanajuato, Jerécuaro, 

Robotskapade Mexikoförgreningar